Spribille kan som auktorsförkortning betyda:

 Franz Joseph Spribille
 Toby Spribille

Robotskapade auktorsförkortningar